Rokszyce – wieś w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Wola Krzysztoporska 
 Rokszyce – wieś w województwie łódzkim, w powiecie rawskim, w gminie Biała Rawska 
 * Rokszyce – wąskotorowy kolejowy przystanek osobowy we wsi Rokszyce
 Rokszyce – wieś w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Krasiczyn

Zobacz też 
 Rokszyce Drugie